Picador bezeichnet:

 primär den Gehilfen des Matadors (Stierkämpfer)
 ein Imprint von Macmillan Publishers
 das erste bekannte Ölgemälde Pablo Picassos